Cavaletti sind:

 seitliche Abspannungen bei längeren Hochseilanlagen
 Cavaletti (Reitsport), im Reitsport verwendete kleine Hindernisse

Siehe auch:
 Cavalletti